Hollo ist ein finnischer Familienname. Träger des Namens sind unter anderem:
 Anselm Hollo (1934–2013), finnischer Dichter und Übersetzer
 Juho Aukusti Hollo (1885–1967), finnischer Übersetzer
 Volmari Iso-Hollo (1907–1969), finnischer Leichtathlet

Weitere Bedeutungen:
 Hollo (Pennsylvania), Ort in den Vereinigten Staaten